Die folgende Liste enthält Schaltanlagen in den Höchstspannungsnetzen, also den 380-kV- und 220-kV-Netzen, in Österreich.

Anlagen in den 380-kV und 220-kV-Netzen 

|}

Anlagen in den 380-kV-Netzen 

|}

Anlagen in den 220-kV-Netzen 

|}

Weblinks 
  APG Netzkarte
  Netzdaten

!Osterreich
Schaltanlagen Hochstspannungsnetz Osterreich
Schaltanlagen